Sainte Justine désigne plusieurs saintes chrétiennes :

 Justine de Padoue ( ou 304 au plus tard), vierge, martyre à Padoue en Vénétie sous Dioclétien et Maximien ; fêtée le 7 octobre.
 Justine de Nicomédie  († 304), martyre ; peut-être la même que la précédente.
 Justine de Sardaigne avec Juste et Hénédine († entre 117 et 130), probablement une maîtresse et ses deux servantes, martyres sous Hadrien en Sardaigne ; fêtées le 14 mai.
 Justine Bezzoli  († 1319), vierge à Padoue, bénédictine d'Arezzo en Toscane ; fêtée localement le 12 mars.

Sources et références